Umspannstation bezeichnet

 eine Anlage zur Transformation von elektrischer Energie aus dem Mittelspannungsnetz in die Niederspannungsnetze, siehe Transformatorenstation 
 historisch einen Ort zum Wechsel von Pferden, siehe Relais (Post)